Turniej w szpadzie mężczyzn drużynowo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020 został rozegrany 30 lipca na obiekcie na obiekcie Makuhari Messe.

Wyniki

o miejsca 5-8

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 
 
 
 

Szermierka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020